Stezkiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Stezkiwka (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy
 Stezkiwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk